Beech – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire
 Beech – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire